A l'univers fictici de La Guerra de les Galàxies un Blurrg és una criatura bípeda de grans proporcions, de color verd oliva i aspecte amorf. Eren herbívors i habitaven a les planícies d'Endor. Se sap que un grup de Marauders (Sanyassan) que s'estavellaren en el planeta aconseguiren domesticar-los i fer-los servir com a bèsties de càrrega per a la batalla.

Races de la Guerra de les Galàxies